Кипсели — греческий топоним. Может означать:

 Кипсели (район Афин) — район Афин.
  — село в общине Тризиния-Метана на Пелопоннесе.
 Кипсели (Ксанти) — село в сообществе  во Фракии.

См. также 
 Кипсел
 Кипсел (сын Эпита)
 Улей